Гран-при Испании 2009 года — пятый этап Формулы-1 в сезоне  года. Прошёл с 8 по 10 мая 2009 года на трассе Каталунья.

Перед гонкой 

Из действующих гонщиков ранее в Гран-при Испании побеждали: двукратный чемпион Фернандо Алонсо в 2006 году, чемпион мира Кими Райкконен в 2005 и 2008, Фелипе Масса в 2007 году.

Перед началом Гран-при Дженсон Баттон имел отрыв от Рубенса Баррикелло на второй позиции в 12 очков, что гарантировало ему сохранение лидерства в чемпионате при любом истечении гонки, а команда Brawn GP имела на 22,5 очка больше, чем у Red Bull Racing, что также гарантировало ей сохранение лидерства по окончании Гран-при при любом раскладе.

Свободные заезды

Квалификация

Гонка 

|}

Машина безопасности: 1-5 круги (авария 4 машин во втором повороте)

Круги лидирования: Баррикелло (1-19) — Масса (20) — Баррикелло (21-31) — Баттон (32-48) — Баррикелло (49-50) — Баттон (51-66)

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

 Результаты гонки

Гран-при Испании